Na anatomia, o centro corporal humano, ou centro de gravidade do corpo humano, também conhecido pelo acrônimo CORE, é onde todos os movimentos se iniciam, está localizado no complexo quadril-lombar-pelve (lombo pélvica), formado por: 29 músculos, coluna torácica e cervical.

É necessário um CORE eficiente para manter o equilíbrio muscular apropriado através de toda cadeia cinética, evita aparecimento de dores na coluna e reduz possíveis lesões. Os músculos são divididos em duas categorias: sistema de estabilização e sistema de movimento. Também pode ser dividido em duas unidades funcionais: a unidade interna e a unidade externa.

Sistema de estabilização 
Conforme Panjabi a estabilidade da região quadril-lombar-pelve é a base para os movimentos dos membros superiores e inferiores, suportar cargas e proteger a coluna (medula espinhal e raízes nervosas); é a capacidade do sistema de estabilização em manter a zona intervertebral neutra dentro dos limites fisiológicos.

O sistema de estabilização pode ser dividido em três distintos subsistemas: subsistema passivo, subsistema muscular ativo e subsistema neural, onde o subsistema passivo é composto pelos ligamentos espinais e facetas articulares entre as vertebras adjacentes; o subsistema passivo permite a coluna lombar suportar uma carga limite (aproximadamente 10 kg) que é muito menos que a massa muscular. No entanto, a atividade do subsistema muscular é necessária para permitir o suporte da massa muscular mais as cargas adicionais associadas com os exercícios resistidos e atividades dinâmicas. Conforme Bergmark o subsistema muscular ativo é dividido em dois grupos – local e global, baseado no seu papel primário na estabilização do CORE.

O grupo global consiste em grandes grupos musculares superficiais que transferem a força entre a caixa torácica e a pélvis e atua para aumentar a pressão intra-abdominal (reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo, transverso do abdome, eretor espinal e porção lateral do quadrado lombar). Mas, o grupo local consiste de pequenos e profundos músculos que controlam o movimento intersegmentar entre as vertebras subjacentes (multífido, rotatores, interespinais e intervertebrais).

O sistema neural tem a tarefa de monitorar e ajustar continuamente a força muscular baseada no feedback propiciado pelos fusos musculares, complexo de Golgi, órgãos tendinosos e ligamentos espinais, mas a solicitação de estabilidade lombar pode mudar instantaneamente, baseado nos ajustes posturais ou cargas externas que atuam sobre o corpo. O subsistema neural deve trabalhar concomitantemente para assegurar suficiente estabilidade, mas também para permitir que ocorram desejáveis movimentos articulares. Esses subsistemas trabalham juntos, para estabilizar a coluna. Podem ocorrer problemas crônicos na coluna lombar quando um desses subsistemas começa a ser deficiente, ocasionando estresse nos outros subsistemas devido a compensação.

Unidade externa 
Fazem parte da unidade externa do CORE os músculos: reto abdominal, oblíquo interno/externo; eretor espinal, interespinal. Estes também são chamados de grandes músculos.

Unidade interna 
A unidade interna é o termo que descreve a ação conjunta funcional entre o TVA (Transverso Abdominal) e as fibras posteriores dos abdominais oblíquos internos, assoalho pélvico, multífidus, porções lombares dos longissimus dorsais e iliocostais e, o diafragma.

A unidade interna está sob controle neurológico separado dos outros músculos do CORE, assim os exercícios focados em músculos como Reto Abdominal, Oblíquo Externo e Psoas, treinados nos programas tradicionais de condicionamento abdominal são pouco efetivos em estabilizar a coluna e reduzir a dores crônicas nas costas; para se atingir os níveis de controle reflexo automático da Unidade Interna (aumento do controle sensorial-motor), é necessário um treinamento específico de isolamento, assim a ativação da Unidade Interna deverá ser programada para todos os padrões de movimento usados comumente pelo executante. O não condicionamento da Unidade Interna em um alto nível de especificidade normalmente resulta em lesão na coluna vertebral devido à instabilidade.

Exercitando os grandes músculos (Unidade Externa), estes não provem o fortalecimento correto para os pequenos músculos, como multifidus, TVA e assoalho pélvico. Já estes, quando trabalhados corretamente, criam o aumento necessário da estabilidade articular e, para a coluna, pélvis e caixa torácica, oferecendo plataforma estável para os grandes músculos. De certa forma, se a unidade externa se torna fortalecida e encurtada, a delicada relação com a Unidade Interna se desequilibra. Quando a Unidade Interna funciona corretamente, as lesões são menos freqüentes, mesmo sob altas cargas, como por exemplo: empurrar um carro, colisão num jogo ou levantamento de pesos pesados na academia.

Desequilíbrio musculares 
Os desequilíbrios musculares causam uma estrutura anormal e ineficiência funcional da cadeia cinética. São alterações no comprimento dos músculos, alterando o alinhamento das articulações. Esses músculos podem estar superestimulados ou enfraquecidos, causando uma variedade de mecanismos.

As principais causas são:

 Estresse Postural
 Movimentos Repetitivos
 Lesões Acumulativas
 Controle Neuromuscular Alterado
 CORE Fraco
 Treinamento Ineficiente

Anatomia humana